Alberta jelentheti:

 Alberta keresztnév

Helységnevek

 Alberta: Kanada egyik tartománya
 Alberta: település az Amerikai Egyesült Államokban, Michigan államban
 Alberta: település az Amerikai Egyesült Államokban, Minnesota államban
 Alberta: település az Amerikai Egyesült Államokban, Virginia államban
 Alberta Township: település az Amerikai Egyesült Államokban, Minnesota államban